Па́мятник пе́рвой учи́тельнице — памятник в Саратове. Является первым в России памятником первой учительнице.

Памятник находится у пересечения улиц Московской и Соляной недалеко от здания Министерства просвещения Саратовской области с 1997 года. Вокруг памятника располагается небольшой сквер.

История 
Ранее скульптура была частью композиции памятника Александру II, установленного в 1911 году. Все бронзовые элементы памятника были выполнены в Москве, на фабрике Э.Э. Виллера. Скульптуру женщины-учительницы и её ученицы, символизирующую народное образование, создал знаменитый российский скульптор Сергей Михайлович Волнухин. После сноса памятника Александру II и переплавки всех остальных его фрагментов в 1918 году скульптура учительницы переносилась в разные места Саратова, дольше всего находилась на территории 3-й Советской больницы возле корпуса Клиники детских болезней.

Примечания 

П
Здания и сооружения, построенные в 1912 году в России
1912 год в Саратовской области
Скульптуры 1912 года